6-й истребительный авиационный корпус ПВО (6 иак ПВО) — соединение Авиации ПВО РККА ВС Союза ССР, принимавшее участие в военных и боевых действиях Великой Отечественной войны, выполнявшее задачи противовоздушной обороны.

Наименования корпуса 
Истребительный авиационный корпус имел полное действительное наименование:
 6-й истребительный авиационный корпус противовоздушной обороны;
 Московский истребительный авиационный корпус противовоздушной обороны.

Создание корпуса 
Корпус сформирован приказом Наркома Обороны Союза ССР, от 19 июня 1941 года, на основе управлений 24-й истребительной авиационной дивизии и 78-й истребительной авиационной дивизии в составе 11 истребительных авиационных полков (11, 16, 24, 27, 34, 120, 176, 177, 178, 233 и 309). Штаб корпуса размещался в Москве на улице Кирова, дом 33. Начальником штаба был назначен полковник Комаров Иван Иванович. В июне 1941 года имел в составе 175 экипажей самолётов Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, и 212 экипажей И-16 и И-153. К 9 июля в состав корпуса входил 21 истребительный авиационный полк, к 22 июля 1941 года — 29, в которых имелось 585 самолётов, из них 170 МиГ-3, 75 ЛаГГ-3, 95 Як-1, 200 И-16 и 45 И-153.

В соответствии с построением системы ПВО Москвы на основе приказа Наркома Обороны Союза ССР зоны управления авиацией ПВО были поделены на четыре сектора:
 Западный сектор, ответственный — заместитель командир корпуса подполковник П. М. Стефановский, в подчинении семь истребительных авиационных полков (иап)
 Северный сектор, ответственный — заместитель командир корпуса полковник А. И. Митенков, в подчинении три иап
 Южный сектор, ответственный — заместитель командир корпуса полковник Н. К. Трифонов, в подчинении шесть иап
 Восточный сектор, ответственный — заместитель командир корпуса майор М. Н. Якушин, в подчинении два иап

Преобразование корпуса 
6-й истребительный авиационный корпус ПВО 15 июня 1943 года на основании приказа НКО № 0087 от 21 мая 1943 года преобразован в 1-ю воздушную истребительную армию ПВО.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 9 июня 1943 года.

Командиры корпуса

В составе объединений РККА

Соединения, части и отдельные формирования корпуса 
За весь период своего существования боевой состав претерпевал изменения, в различное время в состав корпуса входили полки:

Участие в операциях и битвах 
Сразу после формирования корпус выполнял задачи ПВО Москвы и важных объектов Центрального промышленного района от массированных ударов немецкой авиации. 22 июля 1941 года полки корпуса отразили массированный налет (более 200 тяжелых бомбардировщиков) авиации противника на Москву, к городу удалось прорваться только нескольким одиночным самолетам.

Корпус принимал участие в операциях и битвах:
 Битва за Москву — 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года
 Тульская наступательная операция — 6 декабря 1941 года по 16 декабря 1941 года
 Калужская наступательная операция — с 17 декабря 1941 года по 5 января 1942 года
 Клинско-Солнечногорская наступательная операция — 6 декабря 1941 года по 26 декабря 1941 года
 прикрытие войск Западного фронта
 прикрытие войск Резервного фронта
 прикрытие войск Брянского фронта
 прикрытие войск Северо-Западного фронта
 прикрытие войск Калининского фронта
 нанесение ударов по аэродромам противника: Клин, Калинин, Юхнов, Гжатск, Инютино, Алферово

Присвоение полкам гвардейских званий 
 120-й истребительный авиационный полк 7 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР преобразован в 12-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Герои Советского Союза и России 
  Белясник Петр Никифорович, капитан, штурман 126-го истребительного авиационного полка 28 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 927.
  Голубин Иван Филиппович, лейтенант, заместитель командира эскадрильи 16-го истребительного авиационного полка 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 676.
  Горбатюк Евгений Михайлович, старший лейтенант, командир эскадрильи 28-го истребительного авиационного полка 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 665.
  Григорьев Герасим Афанасьевич, капитан, заместитель командира эскадрильи 178-го истребительного авиационного полка 14 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 791.
  Заболотный Иван Николаевич, старший лейтенант, командир звена 16-го истребительного авиационного полка 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Еремеев Пётр Васильевич, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка 21 сентября 1995 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой России. Посмертно.
  Катрич Алексей Hиколаевич, лейтенант, заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка 28 октября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 549.
  Калабушкин Иван Николаевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 562-го истребительного авиационного полка 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 667.
  Ковалёв Венедикт Ефимович, лейтенант, командир звена 11-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Лукьянов Анатолий Григорьевич, старший лейтенант, командир звена 487-го истребительного авиационного полка 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 670.
  Матаков Василий Николаевич, младший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 668.
  Митрофанов Фёдор Васильевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 445-го истребительного авиационного полка 14 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 792.
  Найденко Василий Михайлович, майор, командир 126-го истребительного авиационного полка 21 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 915.
  Родионов Михаил Александрович, младший лейтенант, командир звена 562-го истребительного авиационного полка 14 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Самохвалов Николай Степанович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 126-го истребительного авиационного полка 28 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 935.
  Смирнов Александр Иванович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 126-го истребительного авиационного полка 27 марта 1996 года Указом Президента Российской Федерации удостоен звания Героя России. Медаль № 262
  Талалихин Виктор Васильевич, младший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка 8 августа 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 347.
  Титенков Константин Николаевич, капитан, командир эскадрильи 11-го истребительного авиационного полка 28 октября 1941 года 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Холодов Иван Михайлович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 28-го истребительного авиационного полка 4 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 664.
  Шумилов Иван Петрович, лейтенант, летчик 16-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен 4 марта 1942 года звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 666.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Директива № ДГШ-17 от 12.07.1996 г . «О внесении изменений и дополнений в перечни воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Приложение № 2. Список управлений, частей и подразделений, подлежащих внесению в Перечни № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36»

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 

Корпуса ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Корпуса ПВО СССР
Авиационные корпуса СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году